

Patronyme 

Guillaume Le Métayer dit Rochambeau (1763-1798), chef chouan français.

Titres 

 Jupiter et le Métayer (1668), fable de Jean de La Fontaine.